Rathaus Regensburg steht für:

 Altes Rathaus (Regensburg) 
 Neues Rathaus (Regensburg)